Granvik ist der Name mehrerer Ortschaften:
 Granvik (Finnland), Teil der Stadt Väståboland (bis 2009 Pargas) in Finnland
 Granvik (Karlsborg), Ort (By) in der Gemeinde Karlsborg der Provinz Västra Götaland in Schweden
 Granvik (Lidköping), Ort (Småort) in der Gemeinde Lidköping der Provinz Västra Götaland in Schweden

Siehe auch:
 Marianne Racine